Фонтьє́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 90 км на північний схід від Марселя, 37 км на захід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 122,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Фонтьєнн на сайті французького Національного інституту географії
 notice communale d’Entrepierres 
 Entrepierres sur le site de l'Insee 
 [ Розташування муніципалітету Фонтьєнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Джерела 
 Sous la direction d’Édouard Baratier, Georges Duby, et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Librairie Armand Colin, Paris, 1969

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу